Mohammed Abdalláh Zídán (Arabul: محمد عبدالله زيدان) (Port Szaíd, 1981. december 11. –) egyiptomi labdarúgó.

Statisztika

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 
 

Egyiptomi labdarúgók
A Werder Bremen labdarúgói
A Hamburger SV labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
1981-ben született személyek
A Midtjylland labdarúgói
Afrikai Nemzetek Kupája-győztes labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Dán Szuperliga labdarúgói